Dallan ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Dallan (* 1978), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Manuel Dallan (* 1976), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Mario Dallan (* 1976), italienischer Rugby-Union-Spieler